Podvrh je krajevno ime:
 Podvrh, Braslovče (Slovenija)
 Podvrh, Gorenja vas - Poljane (Slovenija)
 Podvrh, Osilnica (Slovenija)
 Podvrh, Sevnica (Slovenija)
 Podvrh, Samobor (Hrvaška)